

Населені пункти та їхні частини
 Відач — село в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Відач — село в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Відач — частина міста Радимно в Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Відач — частина міста Березів у Березівському повіті Підкарпатського воєводства
 Відач — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Відач — частина села Рувне в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Відач — частина села Футома в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки